Liste de politiciens de l'union des Comores actuels ou passés.

A
Ahmed Abdallah
Ahmed Abdou
Ahmed Mohamed
Said Ibrahim bin Said Ali
Salim Ben Ali
Azali Assoumani
Said Atthoumani
Ahmed Ben Cheikh Attoumane
Abdou Salami Abdou

B
Mohamed Bacar
Nourdine Bourhane

C
Haribon Chebani
Said Mohamed Cheikh
Ayouba Combo

D
Ikililou Dhoinine
Said Mohamed Djohar
Abbas Djoussouf

E
Abdou Soule Elbak

F
Mohamed Said Fazul

H
Ibrahim Halidi
Halifa Houmadi

J
Saïd Mohamed Jaffar

K
Said Kafe
Said Ali Kemal

M
Hamada Madi
Mohamed Abdou Madi
Mtara Maecha
Tadjidine Ben Said Massounde
Abdallah Mohamed
Said Mohamed Ali
Mahamoud Mradabi
Ali Mroudjae
Mohamed Abdouloihabi

S
Sittou Raghadat Mohamed
Aboudou Soefou
Ali Soilih
Souef Mohamed Elamine

T
Mohamed Taki Abdulkarim
Bianrifi Tarmidi

Y
Caabi El-Yachroutu Mohamed

Personnalité politique comorienne
Comores
personnalités politiques